В США насчитывается 10 округов с названием Ханкок ():
 Ханкок — округ в штате Айова
 Ханкок — округ в штате Джорджия
 Ханкок — округ в штате Западная Виргиния
 Ханкок — округ в штате Иллинойс
 Ханкок — округ в штате Индиана
 Ханкок — округ в штате Кентукки
 Ханкок — округ в штате Миссисипи
 Ханкок — округ в штате Мэн
 Ханкок — округ в штате Огайо
 Ханкок — округ в штате Теннесси